

Pessoas
Stephen Harry Crandall

Localidades
Crandall (Indiana)
Crandall (Texas)

Desambiguação